John Everard Gurdon (1898–1973) első világháborús angol vadászpilóta
 John Bertrand Gurdon (1933) angol biológus, kutató